Agashe oder Agashé ist der Familienname folgender Personen:

 Ashutosh Agashe (* 1972), indischer Geschäftsmann und Cricketspieler
 Chandrashekhar Agashe (1888–1956), indischer Industrieller
 Dnyaneshwar Agashe (1942–2009), indischer Geschäftsmann und Cricketspieler
 Mohan Agashe (* 1947), indischer Schauspieler